Le tournoi de Bombay 2006 est un tournoi de tennis professionnel masculin  joué sur dur. Il s'agit de la  édition du  Open de Bombay.

Faits marquants 
En simple, le Russe Dmitri Toursounov a battu Tomáš Berdych en finale. C'est son  en simple.

Dans le tableau double, Mario Ančić et Mahesh Bhupathi ont remporté le titre face à Rohan Bopanna et Mustafa Ghouse.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bombay
 Saison 2006 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Bombay
ATP 2006
Sport en Inde en 2006
Tennis en septembre 2006
Tennis en octobre 2006